

Patronyme 
 Cheb Azzeddine (1975-2019), chanteur algérien de raï
 Saphia Azzeddine (1979- ), romancière franco-marocaine vivant en France

Prénom 
 Azzedine Aït Djoudi, entraîneur de football algérien
 Azzedine Alaïa, styliste d'origine tunisienne exerçant en France
 Azzedine Amanallah, footballeur marocain
 Azzedine Brahmi, athlète algérien
 Azzedine Doukha, footballeur algérien
 Azzedine Guellouz, intellectuelle tunisien
 Azzeddine Hissa, footballeur marocain
 Azzedine Lagab, cycliste algérien
 Azzeddine Laraki, médecin et homme politique marocain
 Azzedine Meddour, réalisateur algérien
 Azzeddine Medjoubi, acteur et metteur en scène algérien
 Azzedine Meguellatti, entraîneur de football franco-algérien
 Azzedine Rahim, footballeur algérien
 Azzedine Redjala, pratiquant d'arts martiaux algérien

Homonymie
Homonymie de patronyme
Homonymie de prénom